Норсенг:
 Норсенг, Адольф (1867—1931) – норвежский конькобежец
 Норсенг, Олав (1871—1951) – норвежский конкькобежец